Гран-при Италии 1983 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 11 сентября 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии